Le tournoi de tennis de Beckenham est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1983, classée en catégorie Non-WTA, s'est disputée du  au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbara Potter.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Beckenham
 Saison 1983 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1983
Beckenham